Amadeus I. Španělský (, 30. květen 1845, Turín, Itálie – 18. leden 1890, tamtéž) byl v letech 1870–1873 španělským králem z dynastie Savojských. Od narození byl dědičným vévodou z Aosty, čímž založil mladší větev rodu Savojských.

Vláda 

Když v roce 1868 ve Španělsku vznikla revoluce a moci se ujal generál Francisco Serrano y Dominguez, byla v důsledku revoluce sesazena královna Izabela II., která se synem (budoucím králem) Alfonsem XII. opustila zemi (vyhnaná královská rodina našla nové útočiště ve Francii na dvoře císaře Napoleona III.). Následovaly téměř 2 roky regentství, kdy vládl generál Francisco Serrano y Dominguez jako regent a generál Juan Prim byl ministerským předsedou. Oba muži se společně snažili najít pro Španělsko nového krále a jejich kandidátem se nakonec stal Amadeo Savojský, druhý syn italského krále Viktora Emanuela II.

Ve Španělsku se situace postupně stávala stále více chaotickou, král Amadeus I. Španělský musel roku 1873, po dvou letech své vlády, abdikovat. Byla vyhlášena republika a prezidenti se rychle střídali. V té chvíli do událostí zasáhl Antonio Cánovas del Castillo, usilující o návrat Bourbonů na trůn. V roce 1875 se na trůn vrátili Bourboni v osobě Alfonse XII., syna královny Izabely II.

Vývod z předků

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 30. května 1845 – 16. listopadu 1870: Jeho Královská Výsost vévoda z Aosty
 16. listopadu 1870 – 11. února 1873: Jeho Veličenstvo král Španělska
 11. února 1873 – 18. ledna 1890: Jeho Královská Výsost vévoda z Aosty

Vyznamenání 
 Řád svatojakubských rytířů
 Řád zlatého rouna

Odkazy

Související články 
 Seznam španělských vládců
 Dějiny Španělska
 Savojští

Externí odkazy 
 
 The peerage
 Genealogy.euweb

Savojští
Španělští králové
Savojští princové
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Rytíři Řádu černé orlice
Katoličtí panovníci
Panovníci, kteří abdikovali
Svržení panovníci
Narození v roce 1845
Narození 30. května
Narození v Turíně
Úmrtí v roce 1890
Úmrtí 18. ledna
Úmrtí v Turíně
Pohřbení v bazilice Superga
Muži
Vévodové z Aosty
Italští princové
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Nositelé Řádu italské koruny
Nositelé velkokříže Řádu svatého Karla